Селищенська сільська рада — Вінницька область, Літинський район
 Селищенська сільська рада — Вінницька область, Тиврівський район
 Селищенська сільська рада — Рівненська область, Сарненський район
 Селищенська сільська рада — Черкаська область, Корсунь-Шевченківський район
 Селищенська сільська рада — Чернігівська область, Носівський район